La 2 (La Dos, Tvåan) är en spansk TV-kanal som började sända 15 november 1966.  Det är den spanska statsägda Radiotelevisión Españolas (RTVE) andra TV-kanal.  Kanalens program fokuserar mer på kultur och offentliga tjänster jämfört med sin systerkanal, La 1.

Logotyper

Tittarandel 
Datumet på förändringar i tittarandel kommer från Kantar Media.

Referenser

TV-kanaler i Spanien 
Spanskspråkiga TV-kanaler